Савва Михайлович Успенский (1920—1996) — советский, российский зоолог, доктор биологических наук, исследователь Арктики, охотник. Специалист в области арктической орнитологии, руководитель проекта завоза овцебыков в Арктику, занимался изучением и охраной белого медведя. Автор более 350 научных публикаций, а также многих научно-популярных книг.

Биография 
Родился в Звенигороде в семье художников, по отцовской линии потомок дворянского рода Успенских Московской губернии.

С детства увлекался биологией, в 10-летнем возрасте начал заниматься в кружке юных биологов Московского зоопарка. 

С 1937 года учился в Балашихе на биолого-охотничем отделении Московского пушно-мехового института.

После двух лет работы ловцом животных и зоотехником на Северной базе зооцентра в Архангельске, в 1941 году был прикомандирован к экспедиции Арктического института на Новой Земле (в которой прошёл производственную практику).

Весной 1942 года окончил институт, после чего был призван в РККА. После окончания военно-ветеринарного училища принимал участие в боевых действиях в составе 2-го Белорусского фронта в 1944—1945 годах.

После демобилизации в 1945 году работал старшим научным сотрудником в Главном управлении по заповедникам при СНК РСФСР, затем заведующим отдела зоопарков Комитета Культпросветучреждений при СНК СССР, а в 1948 - 1950 гг. - заместителем директора Ново-Земельского филиала заповедника "Семь островов" на Новой Земле. В целом, работал в различных районах Арктики с 1948 до 1991 года.

В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию "Экология морских колониальных птиц Новой Земли". 

Работал в Музее землеведения МГУ. В 1956 году был зачислен старшим научным сотрудником в лабораторию орнитологии на кафедре зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета МГУ, здесь же в 1963 году защитил докторскую диссертацию «Экология и география птиц в советской Арктике и Субарктике». Во время работы в МГУ выезжал в экспедиции на морское побережье Мурманской области, на Чукотку, Новосибирские острова, остров Врангеля.

С 1969 года работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории по охране природы, которая позднее была преобразована, в том числе при участии Успенского, во Всесоюзный Институт охраны природы и заповедного дела (ВНИИПрироды). Работал а этом институте до конца жизни.

Успенский стал инициатором создания заповедника на острове Врангеля, а также руководителем проекта по завозу овцебыков на полуостров Таймыр и остров Врангеля. Руководитель международного движения по изучению и охране белого медведя, первый председатель Международной рабочей группы по белому медведю, член Комиссии по редким видам Международного союза охраны природы.

Семья 
С. М. Успенский был дважды женат. Первая супруга — Антонина Владимировна Успенская — археолог, кандидат исторических наук. От первого брака 2 дочери — Александра и Мария. 

Отец — Михаил Михайлович Успенский (1895—1984) — заслуженный художник РСФСР, главный художник Государственного Исторического музея, а затем Музея Революции (Москва).

Брат — Михаил Михайлович Успенский (1922—2007).

Приходится внуком Успенскому Михаилу Васильевичу, профессору медицины, основавшему в Москве первую клинику уха, горла, носа.

Публикации 
Автор научных работ, переведенных на иностранные языки и изданных в Великобритании, ГДР, Канаде, Швеции и Японии

Монографии

Статьи 
 С. Успенский. Белый медведь // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1966. стр.14-16
 С. Успенский. Знаем ли мы белого медведя? // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1968. стр.6-7
 С. Успенский. Обездвиживание - перспективный метод отлова животных // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 12, 1969. стр.14-15
 С. Успенский. Международное совещание по белому медведю // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1972. стр.16
 С. Успенский. С. А. Бутурлин как знаток Севера (к 100-летию со дня рождения) // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1973. стр.6-7
 С. Успенский. Сохранить белого медведя // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 12, 1974. стр.18-19
 С. Успенский. Овцебык - новосёл Таймыра // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1975. стр.4-5
 С. Успенский. Овцебыки в Советской Арктике // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1975. стр.22-23
 С. Успенский. Лично известны // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1977. стр.24-25 [о тундровых лебедях]
 С. Успенский. Опасен ли белый медведь? // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1978. стр.14-15
 С. Успенский. Белый медведь: ловкий хищник или добродушный увалень? // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1982. стр.3
 С. Успенский. Овцебыки // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1982. стр.29
 С. Успенский. Арктические заповедники. Какими им быть? // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1983. стр.16-17
 С. Успенский. Ездовые собаки: есть ли у них будущее? // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1984. стр.10-11
 С. Успенский. Человек и медведь: условия мирного сосуществования // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1987. стр.12-14
 С. Успенский. Лесной северный олень // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1988. стр.8-9
 С. Успенский. Наши утки // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1989. стр.48
 С. Успенский. Наши гуси // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1990. стр.48-49
 С. Успенский. Первая весна // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1991. стр.46-47 [о вскрытии весной берлоги белыми медведицами с медвежатами]
 С. Успенский. Кеклик // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 11, 1991. стр.41
 С. Успенский. Промысел гагачьего пуха // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 3-4, 1992. стр.16-17
 С. Успенский. Промысел гагачьего пуха // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5-6, 1992. стр.18-20
 С. Успенский, Г. Хахин. Сохранить природу Новой Земли // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 11-12, 1993. стр.1-2
 С. Успенский. Ездовые собаки ещё послужат человеку // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1994. стр.26-29
 С. Успенский. Иммобилизация диких животных // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 4, 1994. стр.38-39

Примечания

Ссылки 
 
 

Зоологи России
Зоологи СССР